

Biografia 
Figlio di Salvestro il Chiarissimo (morto nel 1346) e di Lisa Donati, divenne padre di tre figli: Giovanni, Francesco e Antonia. 
Il figlio Giovanni di Bicci de' Medici sarebbe poi diventato il primo membro storicamente rilevante della famiglia Medici di Firenze; alcuni ipotizzano sia il fondatore del Banco dei Medici. Il suo nome è quello del leggendario cavaliere Averardo, dal quale i Medici rivendicarono la discendenza

Figli 
Averardo sposò in prime nozze Giovanna di Lotto Cavallini de Benaguisi e in seconde nozze Giacoma Spini. Ebbe tre figli:
 Giovanni di Bicci de' Medici, sposò Piccarda Bueri
 Francesco di Bicci de' Medici (morto nel 1402), sposò Selvaggia Gianfigliazzi e Francesca Balducci
 Antonia di Bicci de' Medici, sposò Angelo Ardinghelli

Genealogia

Ascendenza

Note

Bibliografia 
  Brucker, Gene A. (1957). The Medici in the Fourteenth Century. Medieval Academy of America.
  Lee, Alexander (2014). The Ugly Renaissance. Hutchinson.
 .

Altri progetti

Collegamenti esterni 
  Medici.
  THE MEDICI Genealogical tree.
 The Medici Family.
  Medici family tree.

Averardo di Bicci de' Medici